Paul Revere ist der Name folgender Personen:

* Paul Revere (Freiheitskämpfer) (1735–1818), US-amerikanischer Zahnmediziner und Freiheitskämpfer
 Paul Revere (1938–2014), US-amerikanischer Musiker, siehe Paul Revere & the Raiders